Giacomo Dicara – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vic DiCara – chitarrista statunitense